Карна — герой «Махабхарати», син цариці Кунті і бога Сур'я.
 Карна — давньоримська богиня.
 Карна — богиня, згадана в «Слові о полку Ігоревім»
 «Карна» — український музичний гурт.

Топонім

Карна — село в гміні Седлець Вольштинського повіту Великопольського воєводства

Карна — річка в Новозибківському районі Брянської області
 Карна — озеро в центрі міста Новозибков Новозибківського району Брянської області